Пиледжи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пиледжи, Митч (род. 1952) — американский актёр.
 Пиледжи, Николас (род. 1933) — американский писатель и сценарист.
  (род. 1966) — американская актриса.
  (род. 1977) — австралийская штангистка.
  (род. 1957) — американский политик.